O Sana é um tradicional evento realizado anualmente pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira que reúne fãs de Anime, Mangá, Tokusatsu, Games, Cultura Geek, em geral, bem como artistas e ícones do gênero em uma convenção realizada na cidade de Fortaleza, Ceará. O evento é um dos maiores do Brasil no seu gênero.

Por sua variedade e quantidade de atrações, o SANA passou a ser um dos acontecimentos turísticos mais importantes do ano no Ceará, sendo que cerca de 30% do público do evento, vem de outros estados nordestinos.

Segmentos 
Os eventos acontecem tradicionalmente duas vezes ao ano e são classificados como:
 Sana: acontece em julho e reúne uma quantidade maior de atrações e expositores.
 Sana Fest: acontece em dezembro ou janeiro, funciona como uma prévia da edição do SANA seguinte.

Edições passadas

Ligações externas
 Página oficial
 Página do Sana no site do WCS - Etapa JBC Brasil
 Página do Sana Fest no site do WCS - Etapa JBC Brasil

SANA
Eventos em Fortaleza
Eventos culturais do Ceará
Histórias em quadrinhos do Brasil
Convenções de banda desenhada